Bras du Nord réfère notamment à:

Hydronymes

Ruisseau du Bras Nord, Les Îles-de-la-Madeleine (municipalité), Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec. .
Ruisseau du Cordeau Nord-Est, Sainte-Monique (Nicolet-Yamaska) (municipalité), MRC Nicolet-Yamaska, Centre-du-Québec, Québec. .
Bras du Nord (rivière Valin), Saint-David-de-Falardeau (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .
Bras du Nord (rivière Yamachiche), Saint-Étienne-des-Grès (municipalité), MRC Maskinongé, Mauricie, Québec. .
Bras du Nord (rivière Sainte-Anne), rivière de Saint-Raymond (ville), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec. .
Bras du Nord, ruisseau de Saint-Barnabé (Québec) (municipalité de paroisse), Maskinongé (municipalité régionale de comté), Mauricie, Québec. .
Bras du Nord-Est (Bras de Riche), rivière de L'Islet (municipalité) (municipalité), L'Islet (municipalité régionale de comté), Chaudière-Appalaches, Québec. .
Bras Nord-Ouest, ruisseau de L'Ange-Gardien (La Côte-de-Beaupré) (municipalité), La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec. .
Bras du Nord-Ouest, rivière de Baie-Saint-Paul (ville), Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec. .
Bras Nord de la Rivière à Ange, rivière de Baie-Saint-Paul (ville), Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec. .
Bras du Nord de la Rivière aux Ormes, rivière de Fortierville (municipalité), Bécancour, Centre-du-Québec, Québec. .
Bras Nord de la Rivière des Monts, ruisseau du Lac-Pikauba (territoire non organisé), MRC Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec. .
Bras Nord de la Rivière la Retenue, rivière de L'Ange-Gardien (La Côte-de-Beaupré) (municipalité), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec. .